Mit dem Familiennamen Grabis kann gemeint sein:

 Bettina Grabis (* 1966) (eigentlich Bettina Kienitz), deutsche Kinderbuchautorin
 Maria Grabis (1927–2015), deutsche römisch-katholische Ordensschwester („Mutter der Müllmenschen“)
 Sabine Grabis (* 1975), deutsche Schauspielerin